Giacomo Piazzetta  – scultore veneziano
Giovanni Battista Piazzetta  – pittore veneziano, figlio di Giacomo
Piazzetta  – in urbanistica